Schachtzabel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schachtzabel (1887–1981), deutscher Ethnologe, Afrikaforscher und Kurator am Berliner Völkerkundemuseum
 Emil Schachtzabel (1850–1941), deutscher Verwaltungsbeamter und Taubenzüchter